Wioślarstwo na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2013 odbywało się w dniach 21-23 czerwca. Zawodnicy rywalizowali w siedmiu konkurencjach.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2013
Wioślarstwo na igrzyskach śródziemnomorskich